Ostfluss ist der deutsche Name der Flüsse:
 Dong Jiang, Fluss im südlichen China, Nebenfluss des Perlflusses
 Šešupė, Fluss in Polen, Litauen und der russischen Oblast Kaliningrad, Nebenfluss der Memel (bis 1936: Szeszuppe, 1936 bis 1938 Scheschuppe, Ostpreußen)